Deucalione e Pirra, protagonisti del diluvio universale nella versione della mitologia Greca
Deucalione e Pirra (Beccafumi), quadro di Domenico Beccafumi
Deucalione e Pirra (Rubens), quadro di Rubens conservato al Museo del Prado